Андрей Прокофьевич Мальцев (7 ноября 1900, д. Кожевниково, Томская губерния, Российская империя — 12 мая 1964,  Запорожье, УССР, СССР) — советский военачальник, полковник (27.06.1942).

Биография 
Родился 7 ноября 1900 года в ныне  упраздненной  деревне Кожевниково, располагавшаяся на территории нынешнего Тальского сельского поселения  Юргинского района  Кемеровской области. Русский. Окончил 7 классов сельской церковно-приходской и Томской городской школ.  С апреля 1914 года работал на мукомольной фабрике Фуксмана в Томске,  а с сентября 1915 года — формовщиком на кирпичном заводе в Смоленске.

Военная служба

Гражданская война 
21 декабря 1917 года вступил в Смоленске в добровольческий батальон Красной гвардии, затем в Смоленский железнодорожный кавалерийский дивизион и служил в нем рядовым бойцом, пом. командира и командиром взвода. В апреле 1918 года дивизион влился в 35-й Егорлыкский кавалерийский полк и в его составе командиром взвода, пом. командира и командиром эскадрона воевал всю войну (с января 1919 г. — в 6-й кавалерийской дивизии). Участвовал в боях с белоказаками и войсками генерала А. И. Деникина в Ставропольской губернии, под Царицыном и в Донской области. Летом 1920 года полк и дивизия в составе 1-й Конной армии сражались с белополяками на Юго-Западном фронте, затем вели бои с войсками генерала П. Н. Врангеля в Северной Таврии и в Крыму. Дважды в 1919-1920 гг. был ранен (под Перекопом и Егорлыкской). С марта 1921 года Мальцев учился на Омских кавалерийских курсах, переименованных затем в 3-ю кавалерийскую школу СибВО.

Межвоенные годы 
В августе 1923 года окончил указанную школу и служил в прежнем 35-м Егорлыкском кавалерийском полку 6-й Чонгарской кавалерийской дивизии ЗапВО командиром отделения, помощником командира и командиром взвода, помощником командира и врид командира эскадрона. С марта 1926 года командовал эскадроном в 75-м кавалерийском полку, а с октября — отдельным полуэскадроном связи 5-й отдельной Кубанской кавалерийской бригады СибВО (ст. Даурия). В октябре 1927 года переведен командиром эскадрона в 73-й кавалерийский полк этой же бригады. С 15 июня 1929 по 5 января 1930 года командиром эскадрона и начальником штаба этого полка участвовал в боях на КВЖД (в районе Чжалайнор), за что был награжден золотыми часами (приказ НКО № 40-1931 г.). С 30 октября 1930 года по 29 мая 1931 года находился на учебе на кавалерийских УКС РККА в городе Новочеркасск, затем вернулся на прежнюю должность. Член ВКП(б) с 1930 года.  С октября 1931 года исполнял должность начальника полковой школы 75-го кавалерийского полка в составе 15-й кавалерийской дивизии. В мае 1936 года в той же дивизии назначен помощником командира вновь сформированного 90-го кавалерийского полка. С июня 1938 года исполнял должность помощника командира 7-го запасного кавалерийского ЗабВО, переименованного затем в 21-й запасной. С января 1940 года был преподавателем войскового хозяйства в Ярославском военно-хозяйственном училище, с июля — помощника начальника по МТО Рязанского пехотного училища. 21 апреля 1941 года назначен начальником снабжения 46-й танковой дивизии 21-го механизированного корпуса.

Великая Отечественная война 
С началом  войны 23 июня 1941 года дивизия в составе корпуса убыла на  и участвовал в приграничном сражении в районе Двинска, Опочки и Новоржева. С 22 июля по 13 августа находился по ранению в Коммунистическом госпитале в Москве, затем был назначен командиром 1089-го стрелкового полка формировавшейся в городе Горький 322-й стрелковой дивизии. С 23 октября дивизия была передана в состав 10-й резервной армии. В период с 27 октября по 11 ноября 1941 года она была передислоцирована на ст. Кузнецк Пензенской области, а оттуда к 29 ноября — в район ст. Рыбное Рязанской области, где вошла в состав 10-й армии Западного фронта. В начале декабря она совершила марш в городе Коломна, а к 5 декабря сосредоточилась в районе города Зарайск. С 6 декабря 1941 года ее части в составе той же армии участвовали в Тульской наступательной операции. 9 декабря они освободили город Венёв, а 19 декабря перерезали ж. д. Тула — Орёл. К 26 декабря дивизия вышла на восточный берег реки Ока у города Белёв. В последующем в ходе Калужской наступательной операции ее части 31 декабря освободили г. Белёв и с 10 января 1942 года перешли к обороне. С 30 января она была передана 16-й армии и участвовала в Ржевско-Вяземской наступательной операции (на левом фланге армии восточнее Жиздры).

С 17 февраля 1942 года  исполнял должность заместителя командира 4-й гвардейской кавалерийской дивизии 2-го гвардейского кавалерийского корпуса, а в начале апреля переведен на ту же должность в 5-ю гвардейскую стрелковую дивизию 43-й армии. «Вступив во временное командование дивизией, тов. Мальцев, несмотря на ежедневные атаки с воздуха, под сильным артиллерийским огнем и минометным лично бывал в частях дивизии, организовал хорошо продуманную оборону и взаимодействие с соседями, благодаря чего 23 апреля 1942 года под его руководством части дивизии отбили сильную атаку превосходящих сил противника, нанеся ему большой урон в живой силе и технике, тем самым обеспечили взятие Красной Горки и дер. Красный Октябрь» (из наградного листа).

23 мая 1942 года  был допущен к командованию 352-й стрелковой дивизией, которая в составе 5-й армии находилась в обороне в районе Гжатска. 4 февраля 1943	года освобожден от командования и зачислен в резерв фронта, затем в том же месяце назначен командиром 4-й отдельной стрелковой бригады и воевал с ней в 16-й и 50-й армиях. В составе последней в марте участвовал в Ржевско-Вяземской наступательной операции 1943 года В июне на базе этой и 125-й стрелковых бригад была сформирована 212-я стрелковая дивизия, а полковник  Мальцев утвержден ее командиром. В июле ее части в составе той же 50-й армии участвовали в Курской битве, Орловской наступательной операции. Форсировав реку Жиздра, они прорвали оборону немцев, продвинулись на 12-15 км, после чего перешли к обороне. С 9 августа дивизия перешла в подчинение 10-й армии Западного фронта и участвовала в Смоленской, Смоленско-Рославльской наступательных операциях, в освобождении городов Рославль и Кричев. С выходом на восточный берег реки Проня она перешла к обороне, затем выведена в резерв 10-й армии. Приказом ВГК от 30.09.1943 ей было присвоено наименование «Кричевская», а ее командир Мальцев за эти бои  награжден орденом Красного Знамени.

В декабре 1943 года освобожден от командования и в феврале 1944 года командирован на КУВНАС при Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова, а после их окончания в мае зачислен слушателем основного курса. В январе 1945 года окончил ее и убыл в распоряжение Военного совета 3-го Белорусского фронта, где был назначен заместителем командира 71-го стрелкового корпуса 31-й армии. С 29 января 1945 года допущен к исполнению должности командира 88-й стрелковой Витебской Краснознаменной ордена Суворова дивизии. Участвовал с ней в Восточно-Прусской, Инстербургско-Кёнигсбергской наступательных операциях, в уничтожении хейльсбергской группировки противника в Восточной Пруссии. В конце февраля отстранен от командования и 2 апреля назначен заместителем командира 50-й гвардейской стрелковой Сталинской дважды Краснознаменной ордена Суворова дивизии. На заключительном этапе войны в апреле — мае она участвовала в Берлинской и Пражской наступательных операциях.

За время войны комдив Мальцев  был один раз персонально упомянут в благодарственных в приказах Верховного Главнокомандующего.

Послевоенное время 
После войны продолжал служить в той же дивизии в Барановичском ВО, а с марта 1946 года — БВО. С июля по ноябрь 1947 года состоял в распоряжении командующего войсками округа, затем был назначен руководителем тактики Объединенных КУОС Таврического ВО. 11 июня 1949 года отстранен от должности и зачислен в распоряжение командующего войсками округа, затем с сентября исполнял обязанности старшего преподавателя военной кафедры Запорожского института сельскохозяйственного машиностроения. 18 июля 1953 года гвардии полковник Мальцев уволен в запас.

Награды 
 орден Ленина (21.02.1945)
 четыре ордена Красного Знамени (30.01.1943, 07.03.1944, 03.11.1944, 15.11.1950) 
 орден Кутузова 2-й степени (25.05.1945)
 медали в том числе:
 «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии» (1938)
 «За оборону Москвы» (1944)
 «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945)
 «За взятие Кёнигсберга» (28.10.1945)
 «За взятие Берлина» (1945)
Приказы (благодарности) Верховного Главнокомандующего в которых отмечен А. П. Мальцев.
 За форсирование реки Сож и овладением города Кричев — важным опорным пунктом и железнодорожным узлом противника на могилевском направлении. 30 сентября 1943 года № 28

Примечания

Ссылки 
 «Память Народа» — информационный проект
 Полковник Мальцев Андрей Прокофьевич. Личное дело.

Литература 
 
 
 

Участники Гражданской войны в России (красные)
Первоконники
Участники Советско-польской войны (советские республики)
Участники боёв на КВЖД
Члены КПСС
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Кавалеристы Великой Отечественной войны
Командиры полков в Великой Отечественной войне
Командиры бригад в Великой Отечественной войне
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Участники битвы за Москву
Участники Ржевской битвы
Участники Курской битвы
Участники Берлинской операции
Участники штурма Кёнигсберга
Участники Пражской операции
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Преподаватели Запорожского технического университета
Похороненные в Запорожье